Технический индикатор (технический индикатор рынка, индикатор рынка, индикатор технического анализа, редко технический индекс; ) — функция, построенная на значениях статистических показателей торгов (цены, объём торгов и т. д.), анализ поведения которой призван ответить на вопрос изменится или сохранится текущая тенденция на рынке.
На основе анализа технических индикаторов трейдеры, сторонники технического анализа, принимают решение об открытии (расширении) или закрытии (сокращении) позиций.
В этом случае технические индикаторы обычно применяются в виде графиков, наложенных или совмещённых с графиками цен/объёмов торгуемых инструментов.
Кроме того, технические индикаторы в той или иной мере используются механическими торговыми системами при алгоритмической торговле.

Происхождение названия 
Техническими индикаторы названы потому, что они используют лишь статистические показатели торгов (рынков) и не принимают во внимание фундаментальные показатели торгуемых инструментов, например, такие как выручка и прибыль компаний, чьи ценные бумаги торгуются на фондовом рынке.

Классификация 
По предназначению технические индикаторы принято делить на следующие подгруппы:
 Индикаторы тенденций (трендеследующие) — подтверждающие тенденции.
 Осцилляторы — предсказывающие развороты тенденций.
 Канальные индикаторы.

Рыночные индикаторы 
Большая часть технических индикаторов рассчитывается на основе данных по одному инструменту (ценной бумаге: акции, облигации; валютной паре; синтетическому инструменту и т. п. и их деривативам).
Однако, существуют и так называемые рыночные индикаторы (), которые позволяют оценить динамику рынка в целом.
В качестве параметров при построении рыночных индикаторов используются штучные показатели (количество выросших и/или упавших инструментов, количество инструментов достигших новых максимумов/минимумов), объёмные показатели (суммарные объёмы торгов по инструментам отобранным по определённым критериям) и их соотношения.
Использовать рыночные индикаторы для одного единственного инструмента невозможно, в силу недостаточности данных.

Торговые стратегии, построенные на применении рыночных индикаторов, оперируют общерыночными инструментами, такими, как фьючерс на индекс, индексный фонд, валютная корзина, сбалансированный портфель инструментов и аналогичными.

Примерами рыночных индикаторов могут служить: Индекс Армса, Осциллятор Макклеллана, Линия роста/падения и т. п.

Популярные технические индикаторы 

 Donchian channel
 KST (Знать наверняка)
 Williams %R
 Trix (Трикс)
 Адаптивная скользящая средняя Кауфмана ()
 Аллигатор (фондовый рынок)
 Анализ опционных уровней
 Балансовый объём ()
 Индекс Армса ()
 Индекс денежного потока ()
 Индекс массы ()
 Индекс накопления/распределения ()
 Индекс относительной силы ()
 Индекс суммирования Макклеллана ()
 Индекс отрицательного объёма ()
 Индекс положительного объёма ()
 Индекс товарного канала ()
 Индикатор MACD ()
 Индикатор Ишимоку ()
 Индикаторы настроения рынка
 Канал Кельтнера ()
 Кривая Коппока ()
 Лёгкость движения ()
 Линии Боллинджера ()
 Линия роста/падения ()
 Метод волновой симметрии
 Моментум ())
 Окончательный осциллятор ()
 Осциллятор Макклеллана ()
 Параболическая система времени/цены ()
 
 Система направленного движения (группа индикаторов )
 Скользящее среднее ()
 Стохастический осциллятор ()
 Сумма открытых позиций ()
 Линии тренда
 Тренд цены и объёма ()
 Японские свечи

Примечания

Литература